Les éditions du Cygne, fondées en 2003, ont leur siège social dans le  arrondissement de Paris.

Historique 
Les éditions du Cygne sont un éditeur français de sciences humaines, faits de société, géopolitique et littérature. 
Depuis 2015, les Editions du Cygne publient aussi en langue anglaise et en langue russe depuis 2018.

Lien externe 
 Site Internet de la maison d'édition

Notes et références 

Cygne, Editions du
Maison d'édition spécialisée en sciences humaines